Autochroom Lumière, procedé in de fotografie dat kleurenfotografie mogelijk maakt
Gebroeders Lumière, uitvinders van de cinematograaf
Prix Lumières
Vie et Lumière, vereniging van Belgische kunstschilders 
Lumière (tijdschrift en vereniging)
Lumière (1966), een documentaire van Marc Allégret
Lumière (1976), een Franse film van Jeanne Moreau
Lumière Cinema, een bioscoop in Maastricht
Lumière (filmhuis), een Belgische firma
Lumière (personage)
Lumière (Rotterdam), een voormalige bioscoop, tegenwoordig woontoren in Rotterdam
Lumière et compagnie, een anthologiefilm uit 1995
de Lumière-uitvoering van de Citroën C4 Picasso en Grand C4 Picasso